Жупања је град у Хрватској, у Вуковарско-сремској жупанији. Према резултатима пописа из 2011. у граду је живело 12.090 становника. Град обухвата само једно истоимено насеље.

Географија 

Налази се у западном Срему, 24 km југозападно од града Винковци. Ауто-пут Загреб-Славонски Брод-Београд пролази северно од града. Град се налази и близу реке Саве која чини границу између Хрватске и Босне и Херцеговине. По попису из 2001. године у граду је живело 16.383 становника. Тренутно градоначелник града је Давор Миличевић. По први пут Жупања се спомиње 1554. године. Статус града Жупања је добила 1991. године.

Становништво

Град Жупања

Број становника по пописима 

 напомене:
Настао из старе општине Жупања.

Жупања (насељено место)

Број становника по пописима

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Жупања је имало 11.947 становника, следећег националног састава:

Образовање 
У жупањи се налазе две основне школе:
 основна школа Ивана Козарца
 основна школа Мате Ловрака

Види још 
 Списак градова у Хрватској

Референце

Извор 
 ЦД-ром: „Насеља и становништво РХ од 1857—2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Литература

Спољашње везе 

 
 Незванична презентација Жупање

Жупања
Срем
Градови у Хрватској
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Вуковарско-сремској жупанији